Кременецький повіт — повіт у Великому князівстві Литовському і I Речі Посполитій (перша третина XV століття — 1795)
 Кременецький повіт — повіт у Російській імперії (1795 — 1917), УСРР (1917 — 1921)
 Кременецький повіт — повіт у Польщі (1921 — 1939)